Женская сборная Республики Корея по хоккею на траве () — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Республику Корея (Южную Корею) на международной арене. Управляющим органом сборной выступает национальная федерация хоккея «».

Сборная принимала участие в каждых летних Олимпийских играх начиная с 1988 года; заняла 2-е место на Олимпиаде 1988 в Сеуле и Олимпиаде 1996 в Атланте; заняла 3-е место на чемпионате мира в 1990 году; заняла 1-е место в турнире Трофей чемпионов среди женщин 1989.

Сборная входит в первую десятку сильнейших в мире женских сборных по хоккею на траве, занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 9-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — 8-е место
 2014/15 —

Состав в настоящее время 
Состав команды был объявлен перед чемпионатом мира 2014, прошедшем в мае-июне 2014 в Гааге, Нидерланды.

Главный тренер: Han Jin-soo

См. также 
 Мужская сборная Республики Корея по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Ассоциации хоккея на траве Кореи
Женская сборная Южной Кореи по хоккею на траве. Олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com 

Южная Корея
Хоккей на траве (женщины)
Хоккей на траве в Республике Корея